Anchiano — frazione del comune italiano di Borgo a Mozzano, nella provincia di Lucca, in Toscana
 Anchiano — frazione del comune italiano di Vinci, nella città metropolitana di Firenze, in Toscana